Ранчо де Марта има више значења:

 Ранчо де Марта (Росалес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ранчо де Марта (Ометепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику